SARS – wirusowa choroba oddechowa wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV

Zobacz też 
 Le Sars – miejscowość
 RV G.O.Sars – statek badawczy
 Georg Ossian Sars
 Michael Sars